Central Airport peut désigner :
 Central Airport (titre français, Le Signal), un film américain de William A. Wellman et (non crédité) Alfred E. Green, sorti en 1933 ;
 , un aéroport situé à Central, en Alaska.